Kerkhof van Overijse (Maleizen)
 Kerkhof van Overijse (Terlanen)
 Kerkhof van Overijse (Tombeek)